Stosberg ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Stosberg (* 1967), deutscher Schauspieler und Musiker
 Dieter Stosberg (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Hans Stosberg (1903–1989), deutscher Architekt
 Klaus Stosberg (* 1938), deutscher Architekt